Madness je lahko:

 Madness - ska glasbena skupina,
 Mandess - veriga rolkarskih trgovin v Sloveniji.